Halders ist der Name folgender Orte:

 Halders (Ochsenhausen), Wohnplatz von Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Halders (Wangen im Allgäu), Wohnplatz von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg